Stereotyp steht für:

 Stereotyp, im Alltagswissen präsente einprägsame und vereinfachende Beschreibung von Personen oder Gruppen
 Stereotyp (UML), Erweiterung vorhandener Modellelemente der Unified Modeling Language

Siehe auch:
 stereotypes Verhalten (Bewegungsabläufe und Lautäußerungen)
 automatisches Stereotyp (spontan)
 Stereotypie (Begriffsklärung)
 Vorurteil (Beurteilung ohne Fakten)